Scavenius er et efternavn, der er latiniseret af "skagbo".
Hovedparten af personer med efternavnet har tilhørt én familie, der siden 1843 har været en dansk adelsslægt.

Udover de i stamtræet nævnte har følgende personer båret navnet:
Christian Scavenius
Frederik Brønnum Scavenius
Jacob Scavenius Fibiger
Laurids Mortensen Scavenius

Simplificeret stamtræ 

 
Adelsslægter fra Danmark